еПри Берлина 2019 года (официально 2019 BMW i Berlin ePrix Presented By CBMM Niobium) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 25 мая на трассе, что была расположена на территории бывшего аэропорта Темпельхоф, Берлин, Германия. Это был десятый этап сезона 2018-19, а также пятый в истории формулы E еПри Берлина. Пилот команды e.DAMS Себастьен Буэми завоевал поул-позицию, а пилот команды Audi Лукас ди Грасси стал победителем гонки, стартовав с третьей позиции. После гонки Жан-Эрик Вернь и команда DS Techeetah остались лидерами личного и командных зачетов соответственно.

События перед еПри 
После гонки в Монако два гонщика получили штрафы в виде потери пяти позиций на старте в следующей гонке: Александр Симс получил штраф за столкновение с Лукасом ди Грасси и Робин Фряйнс за столкновение с Александром Симсом.

Свободные заезды 
Свободные заезды прошли в пятницу 24 мая. Привычное расписание еПри было изменено, чтобы избежать пересечения гонки с финалом кубка Германии по футболу.

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +14 °C. Трасса +28…24 °C

Суперпоул

Примечания 
 Александр Симс и Робин Фряйнс получили штрафы в 5 позиций как виновники столкновений в прошлой гонке.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Одно очко за быстрый круг.
 Три очка за поул-позицию.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Германии в 2019 году
ЕПри Берлина